West Orange (Nova Jérsei)
West Orange (Texas)

Desambiguações de topônimos